Dragon Ball è un media franchise nato dall'idea di Akira Toriyama e che comprende diversi media, tra cui anime, manga e videogiochi.

 Dragon Ball – il manga realizzato da Akira Toriyama
 Dragon Ball – la prima serie animata tratta dal manga, che narra gli eventi compresi dall'inizio del fumetto alla fine del 23º Torneo Tenkaichi (Capitoli 1 - 194)
 Dragon Ball Z – la seconda serie animata tratta dal manga, che narra gli eventi compresi dalla comparsa di Radish al 28º Torneo Tenkaichi (Capitoli 195-519)
 Dragon Ball GT – la terza serie animata che narra gli eventi successivi al termine di Dragon Ball Z creata appositamente per la televisione e dunque non presente nel manga
 Dragon Ball Kai – versione restaurata di Dragon Ball Z
 Dragon Ball Super – la quarta serie animata, midquel che narra gli eventi compresi tra la vittoria su Majin Bu e il 28º Torneo Tenkaichi
 Film di Dragon Ball – film ambientati nell'universo del manga e dell'anime
 Dragon Ball (Dragon Ball: Ssawora Son Goku, Igyeora Son Goku) – film del 1990 diretto da Wang Ryong
 Videogiochi di Dragon Ball – videogiochi tratti dagli anime e dai film